Close-up, foto- of video-opname waarbij het opgenomen object dicht bij het objectief is of lijkt te zijn
Close-Up (1948), een film van regisseur Jack Donohue
Close-Up (1990), een film uit 1990 van de Iraanse filmmaker Abbas Kiarostami
Close Up (1996), een film van Shemie Reut
Close Up (televisieprogramma), een programma van de AVRO
Close-Up (tandpasta), een tandpastamerk
Close Up (televisieserie), een serie biografieën geregisseerd door Martin Saint Charles

Muziek 
Close Up (band), een Nederlandse rockband
Close Up (Joey Yung), een album van de Kantonese zanger Joey Yung
Close-Up (The Kingston Trio), een album van The Kingston Trio
Close-Up (The Outsiders), een album van de Britse band The Outsiders
Close-Up (David Sanborn), een album van de saxofonist David Sanborn
Close Up (Peter Gabriel), een nummer van Peter Gabriel
Close Up (Cinerama), een nummer van Cinerama
Close Up (Frou Frou), een nummer van Frou Frou